Диэтилолово — металлоорганическое соединение олова с формулой Sn(C2H5)2. При нормальных условиях представляет собой жёлтую жидкость, плохо растворяется в воде, но растворима в органических растворителях.

Получение 
 Действие этилмагнийбромида на дихлорид олова:

 Восстановление хлорида диэтилолова цинком:

Физические свойства 
Диэтилолово представляет собой жёлтую жидкость, почти не растворимую в воде, но растворяется в органических растворителях. Кипит при температуре около 150 °С, при дальнейшем нагревании разлагается.

Химические свойства 
 Реагирует с хлором:

 Окисляется на воздухе:

 Разложение происходит с образованием тетраэтилолова:

 Взаимодействует с хлорэтаном:

Литература 
 
 
 
 
 

Оловоорганические соединения